Бау́л, этимология: от  < тюрк. baul «чемодан, сундук для одежды»:
 Баул — зимняя повозка, крытые дорожные сани с дверцами.
 Баул — большая дорожная сумка-мешок.

См. также 
 Баулы — бенгальские менестрели.